Wladike (oder Wladika, Vladika, Vladyka) bezeichnet:

 Vladika (russ. владыка; serb. владика), Anrede eines orthodoxen Bischofs
 Wladike (tsch. Vladyka), historische Standesbezeichnung in Böhmen

sowie die Personennamen:
 Michael Wladika (* 1961), österreichischer Historiker

 Christa Vladyka (* 1955), österreichische Politikerin 
 Petr Vladyka (* 1974), tschechischer Futsal- und Fußballspieler

 Olga Vladykina (* 1963), sowjetische Sprinterin und Olympiasiegerin